Bozieș ist der Name mehrerer Orte in Rumänien: 

 Bozieș (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Bozieș (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj